Бузовая — название населённых пунктов на Украине:
 Бузовая — село в Киево-Святошинском районе Киевской области.
 Бузовая — село в Компанеевском районе Кировоградской области.
 Бузовая — поселок в Краснокутском районе Харьковской области.

Также:
 Бузовая — спортивный аэродром, находящийся в Киевской области.

См. также 
 Бузовая Пасковка